Dinsdag
 Tuesday (film), een film uit 2008
 Tuesday (boek), een boek van David Wiesner uit 1991
 Tuesday (band), een Amerikaanse poppunk-/emogroep
 Tuesday (album), een album van Reamonn uit 2000
 Tuesday (Burak Yeter)